Brens kan syfta på två franska kommuner:

 Brens, Ain
 Brens, Tarn